Jacques Dufresne peut désigner :
 Jacques Dufresne (1941-), un philosophe québécois ;
 Jacques Dufresne (1922-2014), un sculpteur français ;
 Jacques Dufresne (1732-1832), un abbé français.